Рональд «Рон» Майкл Бехаген (; родился 14 января 1951 года, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Колледже Южного Айдахо и Миннесотском университете, в 1973 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Канзас-Сити-Омаха Кингз». Позже выступал за команды «Нью-Орлеан Джаз», «Атланта Хокс», «Хьюстон Рокетс», «Индиана Пэйсерс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Канзас-Сити Кингз», «Антонини Сиена» и «Вашингтон Буллетс». Всего в НБА провёл 7 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1974). Всего за карьеру в НБА сыграл 388 игр, в которых набрал 3977 очков (в среднем 10,3 за игру), сделал 2712 подборов, 624 передачи, 290 перехватов и 160 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (баскетбол)
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Нью-Орлеан Джаз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Сиена»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Родившиеся в Нью-Йорке